Convent de Sant Francesc o San Francisco el Grande, antic convent franciscà a la vila de Madrid
 Convent de Sant Francesc de Balaguer
 Convent de Sant Francesc de Barcelona
 Convent de Sant Francesc de Benicarló
 Convent de Sant Francesc de Berga
 Convent de Sant Francesc de Blanes
 Convent de Sant Francesc (Calaf)
 Convent de Sant Francesc de Castelló d'Empúries
 Convent de Sant Francesc de Cervera
 Convent de Sant Francesc de Girona
 Convent de Sant Francesc de Lleida
 Convent de Sant Francesc de Montblanc
 Convent de Sant Francesc de Morella
 Convent de Sant Francesc de Narbona
 Convent de Sant Francesc de Palma
 Convent de Sant Francesc de Puigcerdà
 Convent de Sant Francesc de Reus
 Convent de Sant Francesc (Santpedor)
 Convent de Sant Francesc (Terrassa)
 Convent de Sant Francesc de Tarragona
 Convent de Sant Francesc de Tàrrega
 Convent de Sant Francesc de Terrassa
 Convent de Sant Francesc de València
 Convent de Sant Francesc (Valls)
 Convent de Sant Francesc (Valladolid)
 Convent de Sant Francesc de Vic
 Convent de Sant Francesc de Vilafranca del Penedès
 Convent de les Nafres de Sant Francesc
 Convent de Sant Francesc de Paula de Barcelona
 Convent de Sant Francesc de Paula de Cervera
 Convent de Sant Francesc de Paula de Granollers
 Convent de Sant Francesc de Paula d'Hostalric
 Convent de Sant Francesc de Paula de Manresa
 Convent de Sant Francesc de Paula de Ponts
 Convent de Sant Francesc de Paula de Valls